Tögel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Tögel (1907–?), österreichischer Fußballspieler
 Hans-Jürgen Tögel (* 1941), deutscher Fernsehregisseur und Drehbuchautor
 Henning Tögel (1954–2013), deutscher Konzert- und Tourneeveranstalter
 Hermann Tögel (1869–1939), deutscher Religionspädagoge
 Jakob Tögel (* 1989), österreichischer Schauspieler
 Tilman Tögel (1960–2019), deutscher Politiker
 Walter Tögel (1921–1955), Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin vor dem Bau der Berliner Mauer